Vescovato est une commune française, située dans le département de la Haute-Corse
 Vescovato est une commune italienne de la province de Crémone

Voir aussi 
 Canton de Vescovato
 Costa Vescovato